Abtrieb steht für:
 Abtrieb (Kochen), flaumig gerührter Butterabtrieb
 Almabtrieb, Überführung des Viehs von Bergweiden ins Tal
 Arbeitsmaschine, Gegenstück zum Antrieb oder Motor
 Teil des Antriebs, siehe Antrieb #Abtrieb
 negativer dynamischer Auftrieb, siehe Anpressdruck

Siehe auch:
 Abtriebswert (des Kahlschlags eines Baumbestandes)
 Abtreiben (Begriffsklärung)